

Міжнародний фестиваль музичних прем'єр та Міжнародна музична премія "Прем'єра року"